

Onomastica
Géza – nome proprio di persona ungherese maschile.

Persone
Géza – principe degli ungheresi dal 972 al 997, padre di santo Stefano, primo re d'Ungheria
Géza I – re d'Ungheria dal 1074 al 1077
Géza II – re d'Ungheria dal 1141 al 1161